Слу́цкая епа́рхия () — епархия Белорусской православной церкви на территории Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского, Слуцкого, Солигорского и Стародорожского районов Минской области Белоруссии. Входит в состав Минской митрополии.

История 
Указом императрицы Екатерины II от 27 марта 1785 года Слуцк стал кафедрой для полусамостоятельной Переяславской епархии для управления православными приходами в пределах Речи Посполитой. Архиерейская резиденция утвердилась в Слуцком Свято-Троицком монастыре. 13 апреля 1793 года, после Второго раздела Речи Посполитой и присоединения Слуцка к России, вместо этой кафедры была учреждена Минская епархия, но её центр на деле оставался в Слуцке до 1799 года.

В феврале 1912 года, тяжело болевший и с трудом исполнявший административные функции архиепископ Минский Михаил (Темнорусов) обратился в Святейший правительствующий синод с прошением о назначении ему в помощь викария, прося Синод учредить в Минской епархии викариатство с наименованием викария епископом Слуцким и назначением вместо правящего архиерея «настоятелем минского Свято-Духова первоклассного необщежительного монастыря, где он и должен иметь местопребывание». 23 февраля 1912 года в Царском Селе Николай II подписал синодальное ходатайство, начертав: «Быть по сему».

Пресеклось в 1933 году, однако на короткий срок возрождалось в 1941—1942 годах.

22 сентября 2014 года Синод Белорусской православной церкви обратился к патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с просьбой образовать новые епархии в пределах Минской области, в том числе Слуцкую. 23 октября 2014 года решением Священного синода Русской православной церкви образована самостоятельная Слуцкая епархия.

Епископы 
 Слуцкое викариатство Минской епархии
 Иоанн (Поммер) (11 марта 1912 — 4 апреля 1913)
 Феофилакт (Клементьев) (4 апреля 1913 — 17 ноября 1917)
 Мелхиседек (Паевский) (26 июня 1919—1921)
 Владимир (Кириллов) (осень 1921—1922) уклонился в обновленчество
 Николай (Шеметилло) (март 1923 — 23 июня 1933)
 Филофей (Нарко) (23 ноября 1941—1942)

 Слуцкая и Солигорская епархия
 Антоний (Доронин) (3 января 2015 — 9 июня 2021)
 Вениамин (Тупеко) (9 июня 2021 — 5 июня 2022) в/у
 Евсевий (Тюхлов) (5 июня 2022 — 13 октября 2022)
 Вениамин (Тупеко) (с 13 октября 2022)  в/у

Примечания

Литература

Ссылки 
 Слуцкая епархия // Официальный сайт Слуцкой епархии.

 
Организации, основанные в 1910 году
Слуцк
Епархии Белорусского экзархата
Появились в 1910 году в Белоруссии